Austin A40 – samochód produkowany przez Austin Motor Company
 Siemens A40 – telefon komórkowy
 Autostrada A40 (Francja) – autostrada we Francji
 Autostrada A40 (Niemcy) – autostrada w Niemczech
 Autostrada A40 (Portugalia) – autostrada w Portugalii